

Cinéma 
 , film américain sorti en 1921 ;
 , film américain de Jonathan Darby sorti en 1998 ;
 , film japonais de Ryosuke Hashiguchi sorti en  ;
 , film américain d'Harvey Kahn sorti en 2005 ;
 , film britannique de Mark Tonderai sorti en 2008.

Musique

Label 

 , label américain.

Artiste 

 , groupe de musique australien.
, alias Daniel Carlisle, un rappeur américain originaire de Detroit.

Album 

 , album de Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin sorti le  ;
 , album de Monk sorti le  ;
 The Hush, album de Texas sorti en 1999 ;
 , album de Jane Siberry sorti en 2000 ;
 , album d'Asobi Seksu sorti le  ;
 , album des Limousines sorti le  ;
 , album de Miss A sorti le .

Chanson 

 , chanson de Jackie Edwards sortie en 1965, 
 , chanson écrite par Joe South pour Billy Joe Royal et sortie en 1967, notamment reprise par Deep Purple, Gotthard et Kula Shaker ;
 , chanson de Tool sortie en  ;
 , chanson de LL Cool J sortie le  ;
 , chanson d'Emily Osment et Josh Ramsay sortie le  ;
 , chanson d'A Pink, figurant sur l'album Une Année sorti le  ;
 , chanson de Miss A sortie le .

Autre 

 , nom anglophone de Silence, un personnage de fiction de DC Comics.